Fudbalski klub Sutjeska Nikšić (Фудбалски Клуб Сутјеска Никшић) – czarnogórski klub piłkarski z siedzibą w Nikšiciu. Został utworzony w 1927 roku, jako SK Hajduk Nikšić. Obecnie występuje w Prvej lidze Czarnogóry.

Historia 
 1927 - został założony jako SK Hajduk Nikšić. 
 1930 - zmienił nazwę na SK Hercegovac Nikšić.
 1940 - został rozwiązany.
 1944 - został na nowo założony jako FK Sutjeska  Nikšić.

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Stadion Kraj Bistrice w Nikšiciu, który może pomieścić 6.180 widzów.

Sezony 

 * W wyniku przeprowadzonego 21 maja 2006 referendum niepodległościowego zadeklarowano  zerwanie dotychczas istniejącej federacji Czarnogóry z Serbią (Serbia i Czarnogóra). W związku z tym po sezonie 2005/06  wszystkie czarnogórskie zespoły wystąpiły z lig Serbii i Czarnogóry, a od nowego sezonu 2006/07 Sutjeska Nikšić przystąpiła do rozgrywek Prvej crnogorskiej ligi.

Sukcesy 
 mistrzostwo Czarnogóry (4): 2013, 2014, 2018 i 2019.
 wicemistrzostwo Czarnogóry (3): 2015, 2020 i 2021.
 wicemistrzostwo Prvej crnogorskiej ligi (II liga) (1): 2006.
 wicemistrzostwo Drugiej ligi SR Јugoslavije (1): 1999 (awans do Prvej ligi SR Јugoslavije).
 Puchar Czarnogóry:
 zdobywca (1): 2017.
 finalista (1): 2007.

Europejskie puchary

Bibliografia 
 

 
Czarnogórskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1927
Sport w Nikšiciu